Прогресо () — город в южной части Уругвая, на западе департамента Канелонес.

География 
Расположен примерно в 29 км от центра столицы страны, города Монтевидео.

История 
Прогресо был основан 15 ноября 1871 года. 11 декабря 1981 года получил статус города (Ciudad), согласно постановлению № 15.228.

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 16 244 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 www.progreso.com.uy 

Города Уругвая